Сандер (, правильнее Зандер) — немецкая фамилия. Известные носители:

 Сандер, Генри Фредерик Конрад (1847—1920) — немецко-английский ботаник.
 Сандер, Генрих (1754—1782) — немецкий естествоиспытатель и писатель.
 
 Сандер, Тейлор (род. 1992) — американский волейболист.
 Сандер, Тео (род. 2005) — датский футболист, вратарь.

См. также 

 Sander